Калиновская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Верхопаденьгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 71 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Паденьга, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на северо-западе деревня Ивановская, на северо-востоке деревни Зенкинская и Лосевская, на юге, на противоположенном берегу реки, деревня Купуринская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Калиновская(Фалина) насчитывает 31 двор, 152 мужчины и 102 женщины. В административном отношении деревня входила в состав Верхопаденгского сельского общества Верхопаденгской волости, также здесь находилась школа.
На 1 мая 1922 года в поселении 35 дворов, 65 мужчин и 118 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Верхопаденьгское»